Дельгади́льо () — испанская фамилия и топоним. Известные носители:

 Дельгадильо, Луис (1887—1961) — никарагуанский композитор, дирижёр и педагог. 
 Дельгадильо, Николас (род. 1997) — аргентинский футболист.
  (1876—1927) — мексиканский мученик, святой.
 Топоним 
  — один из муниципалитетов Гранады.